Huanglong – dolina w Chinach
 huanglong – odłam buddyzmu chan